Poelau Datoe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Datu (ö i Indonesien, Kalimantan Selatan), 
 Pulau Datu (ö i Indonesien, Kalimantan Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar